Жидовин — славянская форма и древнерусское народное название еврея, удержавшееся в русском законодательстве до конца XVIII века; название «жидовин» употребляется также в официальных документах XVII века.
 Жидовин  — персонаж русской былины «Илья Муромец и чужеземный богатырь-нахвальщик»; в сербских и болгарских сказаниях — Джидовин, Джидиг-исполин, жид-гигант, исполин, с которым воюет Илия-змееборец.
 Жидовин, Леон (ум. апр. 1490) — венецианский врач-еврей, прибывший в Москву в 1490 году среди других мастеров и художников; лейб-медик великого князя Иоанна Васильевича, сына которого не вылечил, за что был казнён.
 Жидовин, Феодор (Новокрещеный) — писатель XV века, автор «Послания» к евреям, написанного в ответ на их письменный запрос «о взыскании истинного пути и веры христианьской», и перевода на церковно-славянский язык сборника еврейских молитв.

Примечания 

История евреев России